Орахова може да се односи на:

 Орахова (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ;
 Орахова (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ;

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Ораховљани (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)